Ipatov oder Ipatow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ipatov (* 1993), ukrainischer Schachgroßmeister
 Dmitri Gennadjewitsch Ipatow (* 1984), russischer Skispringer
 Sergei Iwanowitsch Ipatow (* 1952), russischer Astronom und Asteroidenentdecker

Siehe auch:
 (14360) Ipatov, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ipatowo, eine Stadt in der Region Stawropol (Russland)